Волково може да се односи на:

 Волково (Прилеп), насељено место у општини Прилеп, Северна Македонија
 Вучји Дол или Волково, скопско градско насеље у градској општини Ђорче Петров, Северна Македонија